Золотая Балка:

 Золотая Балка — село в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины
 Золотая Балка (1-е отделение) — населённый пункт (село) в Балаклавском районе Севастополя
 Золотая Балка (3-е отделение) — населённый пункт (село) в Балаклавском районе Севастополя
 Золотая Балка (археологический памятник) — городище и некрополь II—IV веков до н. э., расположенные возле одноимённого села Нововоронцовского района Херсонской области.